Санта Круз Ситла има више значења:

 Општина Санта Круз Ситла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Ситла (Санта Круз Ситла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику